Дисвинециттрий — бинарное неорганическое соединение
иттрия и свинца
с формулой YPb,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Дисвинециттрий образует кристаллы
,
структура типа дисилицида циркония ZrSi
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 945°C.

Примечания 

Соединения свинца
Соединения иттрия
Интерметаллиды